Buckland désigne notamment :

Patronyme 

 Cyrus Buckland (1799-1891), un inventeur américain ;
 Francis Trevelyan Buckland (1826-1880), un zoologiste britannique, fils de William Buckland ;
 George Buckland (1883-1937), un joueur de crosse britannique ;
 James Buckland (1981-), un joueur anglais de rugby à XV ;
 Jon Buckland (1977-), un guitariste membre du groupe britannique Coldplay ;
 Mary Buckland (1797-1857), une paléontologue britannique, épouse de William Buckland ;
 Michael Buckland (1941-), professeur américain, considéré comme un précurseur en histoire des sciences de l’information ;
 Nicholas Buckland (1989-), un patineur artistique britannique ;
 Ralph Pomeroy Buckland (1812-1892), un militaire et homme politique américain ;
 Robert Buckland (1968-), un avocat et homme politique britannique ;
 Stéphane Buckland (1977-), un sprinteur mauricien ;
 Wilfred Buckland (1866-1946), un chef décorateur et directeur artistique américain ;
 William Buckland (1784-1856), un géologue britannique.

Toponyme

Royaume-Uni 
 Buckland, une localité du Buckinghamshire ; 
 Buckland, une localité du Devon ;
 Buckland, une localité du Gloucestershire ;
 Buckland, une localité du Hertfordshire ;
 Buckland, une localité située dans le Kent ;
 Buckland, une localité de l'Oxfordshire ;
 Buckland, une localité du Surrey ;
 Buckland, un quartier de Portsmouth ;
 Buckland Brewer, une localité du Devon ;
 Buckland Common, une localité du Buckinghamshire ;
 Buckland Dinham, une localité du Devon ;
 Buckland Filleigh, une localité du Devon ;
 Buckland in the Moor, une localité du Devon ;
 Buckland Monachorum, une localité du Devon ;
 Buckland Newton, une localité du Dorset ;
 Buckland St Mary, une localité du Devon ;
 West Buckland, une localité du Somerset ;

États-Unis 
 Buckland, une localité du borough de Northwest Arctic en Alaska ;
 Buckland, une rivière d'Alaska dans le borough de Northwest Arctic ;
 Buckland, une localité du Massachusetts ;
 Buckland, une localité de l'Ohio ;
 Buckland, une localité de la Virginie ;

Canada 
 Buckland, un canton du Québec ;
 Saint-Damien-de-Buckland, une municipalité de la région administrative de Chaudière-Appalaches, au Québec ;

Australie 
 Buckland, une localité de l'État de Victoria ;
 Buckland, une localité de Tasmanie.

Homonymie de patronyme